«Дагеста́н» () — серия советских, а впоследствии азербайджанских морских грузопассажирских железнодорожных паромов. 8 паромов были построены на судоверфи «Ульяник» (Югославия) по заказу объединения «Судоимпорт» в 1980-х годах для обслуживания морских паромных переправ в Каспийском море Каспийским морским пароходством (КАСПАР). Порт приписки — город Баку (Азербайджанская ССР). В настоящее время эксплуатируются Азербайджанским Государственным Каспийским Морским Пароходством (Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliy).

Описание 

Головным судном проекта стал паром «Советский Дагестан» (в настоящее время «Dağıstan») эксплуатирующийся с 1984 года. Все суда серии предназначались для перевозки пассажиров, грузовых и легковых автомобилей, железнодорожных вагонов, трейлеров и рефрижераторных грузов. Они были построены в соответствии с мировыми стандартами, оснащались новейшим радионавигационным оборудованием, а также системой стабилизации судна во время шторма. Пассажиры размещались в 2-х и 4-х местных каютах, а также в двух салонах с креслами авиационного типа. Всего 202 пассажира. На вагонной палубе могут разместиться 28 железнодорожных вагонов на четырёх путях. Также есть возможность перевозки грузовых и легковых автомобилей. Контроль за остойчивостью, загрузкой и посадкой осуществляется с помощью сталодикаторов. Все паромы оборудованы инсинераторами для сжигания твёрдых и жидких отходов, танками для сбора льяльных и сточных вод.

В советское время в названиях всех паромов присутствовало слово «Советский» или «Советская» (в зависимости от рода) и наименование одной из республик бывшего СССР. После распада Советского Союза все паромы утратили первоначальные названия. «Советский Дагестан» и «Советская Нахичевань» из названия утратили только одно слово. На май 2013 года 7 судов серии «Дагестан» в основном осуществляют транспортное сообщение между городами Баку, Туркменбашы, Махачкала, Актау.

Во время проведения международного конкурса эстрадной песни «Евровидение 2012» паромы «Mercuri-1» и «Professor Gul» были временно переоборудованы в плавучие отели и пришвартованы в акватории бакинского яхт-клуба для размещения приехавших на конкурс гостей.

Таблица данных о паромах

Технические характеристики 

 Длина наибольшая — 154,5 м
 Ширина наибольшая — 18,3 м
 Высота борта — 13,45 м
 Осадка порожнем — 3,3 м
 Осадка полная — 4,5 м
 Водоизмещение порожнем — 5400 т
 Водоизмещение полное — 8800 т
 Дедвейт — 3367/3950
 Грузоподъёмность — 2130 т
 Количество тонн на 1 см осадки — 23
 Дальность плаванья — 1000 морских миль
 Скорость — 17,15 узла

Грузовместимость 
 Вагоны длиной 14,73 м — 28
 Вагоны длиной 20,24 м — 18
 Трейлеры длиной 16,15 м — 65
 Трейлеры длиной 12,3 м — 33
 Легковые автомобили — 70

Пассажировместимость 
 Мест в каютах — 84
 Сидячих мест — 118

Происшествия 

 8 января 1992 года на борту парома «Советская Калмыкия» (ныне «Akademik Topchubashov») произошёл взрыв, из-за которого в пассажирской секции начался сильный пожар. Погибло 25 человек. Из-за сгоревшей пассажирской палубы паром эксплуатируется только как грузовой.

 22 октября 2002 года паром «Mercuri-2» (бывший «Советский Таджикистан») попал в сильный шторм в 130 км от Баку. По официальной версии на борту парома произошло смещение груза — железнодорожных цистерн с сырой нефтью, которые разломились от удара. Последовал сильный пожар, а за ним взрыв, в результате чего судно затонуло. По официальной версии из 44 человек находившихся на борту, спасены были 13 человек, из них двое граждан России.

В кинематографе 
Один из паромов серии «Дагестан» был показан в фильме «Приключения на маленьких островах» производства «Туркменфильм» (1985).

Ссылки 
    
 Паромы серии «Дагестан» на fleetphoto.ru

Примечания 

Суда по алфавиту
Пассажирские суда
Паромы